Radiohead (МФА:[ˌreɪdɪəʊ hed], от radio,  и -head, ) — британская рок-группа из Оксфордшира. Группа была основана в 1985 году, и её состав с того времени не менялся. Стиль Radiohead традиционно определяют как альтернативный рок, хотя на разных этапах звучание варьировалось от брит-попа до арт-рока и электронной музыки.

Дебютный сингл «Creep» вышел в 1992 году и первое время оставался незамеченным, однако стал хитом после выхода альбома Pablo Honey (1993). The Bends (1995) сделал Radiohead популярными в Великобритании, а третий альбом OK Computer (1997), посвящённый теме отчуждения в обществе, принёс Radiohead мировую известность и считается одним из наиболее значимых рок-альбомов 1990-х. В 2000 и 2001 году музыканты записали два экспериментальных альбома Kid A и Amnesiac. После релиза Hail to the Thief истёк контракт Radiohead с мейджор-лейблом EMI, и следующий альбом In Rainbows был выложен музыкантами для свободного скачивания в Интернет. Последний на данный момент альбом, A Moon Shaped Pool, выпущен в 2016 году.

Radiohead оказали большое влияние на современную рок-музыку. По данным на май 2011 года, альбомы Radiohead были проданы в количестве примерно 30 миллионов копий. Журнал Rolling Stone в 2005 году поместил Radiohead на 73-е место в списке величайших исполнителей всех времён. Все альбомы начиная с OK Computer и до A Moon Shaped Pool номинировались на премию «Грэмми» за «Лучший альтернативный альбом» (трижды Radiohead в этой номинации побеждали), все альбомы получили статус золотых или платиновых в США и Великобритании. В 2019 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Биография

Начало (1985—1991) 

Будущие участники Radiohead вместе посещали закрытую частную школу для мальчиков в городе Абингдон (Оксфордшир). Том Йорк и Колин Гринвуд были ровесниками, Эд О’Брайен и Фил Селуэй на год старше, Джонни Гринвуд на два года младше. В 1985 году они создали группу «On a Friday». Название было выбрано из-за того, что репетиции группы в школе проходили по пятницам. Первое выступление состоялось в Оксфордском пабе Jericho Tavern по разным данным в конце 1986 года или в 1987 году. Джонни Гринвуд сначала играл на губной гармонике, затем на клавишных, но вскоре стал гитаристом. На ранних выступлениях к группе также присоединялись три саксофониста. Затем все музыканты поступили в университет и на четыре года группа прекратила выступать — друзья собирались только на репетиции в каникулы.

К 1991 году Йорк, старший Гринвуд, О’Брайен и Селуэй закончили университет. On a Friday начали записывать демо-кассеты и постоянно давать концерты в Оксфордшире. Одна из демозаписей была самостоятельно издана как EP Manic Hedgehog (названа в честь местного музыкального магазина). Тогда же On а Friday впервые появились на обложке оксфордского журнала Curfew. Группа играла музыку в духе Pixies, The Smiths, R.E.M. и Talking Heads. В то время в моде был шугейзинг, и On a Friday не пользовались особой популярностью. Молодая группа привлекла внимание совладельца оксфордской звукозаписывающей студии Courtyard Studios Криса Хаффорда, который вместе со своим партнёром Брайсом Эджем стал менеджером On a Friday. Они остаются менеджерами Radiohead до настоящего момента. В конце 1991 года Колин Гринвуд, работавший в музыкальном магазине, случайно познакомился с агентом EMI Records Кейтом Уозенкрофтом, в результате чего On a Friday подписали с EMI контракт на шесть альбомов. По настоянию EMI музыканты поменяли название группы на Radiohead — в честь одноимённой песни Talking Heads с альбома .

Pablo Honey и The Bends (1992—1995) 
Дебютный EP Radiohead Drill был спродюсирован Хаффордом и Эджем, записан в Courtyard Studios и выпущен в марте 1992 года. Drill занял в чартах скромное 101-е место. Поэтому для записи дебютного альбома Radiohead пригласили Пола Колдери и Шона Слейда, которые раньше работали с Pixies и Dinosaur Jr. В конце 1992 года группа полностью записала альбом Pablo Honey (вышел 22 февраля 1993 года), в сентябре 1992 вышел сингл «Creep». Первое время «Creep» оставался незамеченным, песня не попала в ротацию на радио BBC. Pablo Honey также дебютировал в чартах не слишком удачно, однако после релиза альбома популярность «Creep» резко подскочила, и сингл добрался в британских чартах до седьмого места, а видеоклип на эту песню попал в ротацию на MTV. После выхода альбома последовал продолжительный тур по США, в котором Radiohead играли на разогреве у Belly и Tears for Fears.

По окончании тура группа приступила к записи нового альбома, в работе над которым участвовал один из самых известных британских продюсеров Джон Леки. В октябре 1994 года на свет появился EP My Iron Lung, заглавная песня с которого вышла на сингле. Сингл попал на альтернативные радиостанции и хорошо продавался, впервые позволив Radiohead преодолеть образ «группы одного хита». До конца года музыканты записали достаточно песен, и в марте вышел второй альбом The Bends. Он был отмечен критиками за более зрелое звучание и собственный стиль группы. Музыканты использовали сразу три гитары и клавишные: Джонни Гринвуд чаще всего играл партии соло-гитары, Йорк — ритм-гитары, а О’Брайен был ответственным за нойзовые эффекты, хотя роли могли и меняться. Гринвуд также играл на клавишных. The Bends, повествовавший об отчаянии и одиночестве, разительно отличался от модного тогда брит-попа Oasis и Supergrass.

Синглы «Fake Plastic Trees», «» и «Just» попали в британские чарты, а «Street Spirit (Fade Out)» достиг первой пятёрки. Пользовался популярностью и клип на песню «Just». The Bends обеспечил группе известность в Великобритании, но в США альбом поднялся только до 88 места. В середине 1995 года Radiohead отправились в турне вместе с R.E.M.. Американцы выбрали в качестве саппорта Radiohead, потому что очень полюбили The Bends; в свою очередь R.E.M. были одной из наиболее повлиявших на Radiohead групп. Во время концерта в Тель-Авиве Майкл Стайп заявил: «Radiohead так хороши, что пугают меня» ().

OK Computer и коммерческий успех (1996—1998) 
Ещё до начала работы над новым альбомом Radiohead записали две новые песни: «Lucky», вошедшую в благотворительный сборник , записанный рядом знаменитых исполнителей для неправительственной организации War Child, и би-сайд «Talk Show Host».

В начале 1996 года вместе с продюсером Найджелом Годричем Radiohead начали репетиционные сессии в студии Canned Applause, оборудованной в бывшем складе в Дидкоте (Оксфордшир). Там музыканты записали четыре песни. В августе они отыграли турне по США, открывая концерты Аланис Мориссетт и исполняя в том числе и новые песни. Затем они продолжили запись альбома, используя в качестве студии расположенный рядом с Батом особняк актрисы Джейн Сеймур. В этот период источниками вдохновения для группы были The Beatles, Майлз Дэвис, DJ Shadow, Эннио Морриконе и Кшиштоф Пендерецкий. Две песни — «Talk Show Host» и «Exit Music (For a Film)» — вошли в саундтрек к фильму Ромео + Джульетта База Лурмана. Репетиции закончились в конце года, к марту были завершены сведение и мастеринг.

16 июня 1997 года состоялся релиз OK Computer. Альбом представлял собой мелодичный рок с элементами электронной музыки, дополненный ярким эмоциональным вокалом Йорка. OK Computer считается классикой рок-музыки 90-х и входит в списки «Лучших альбомов» по различным версиям. На 40-й церемонии вручения премий Грэмми OK Computer стал лауреатом «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом», а также был одним из претендентов на премию в номинации «Альбом года». Песни «Paranoid Android», «Karma Police» и «No Surprises» были изданы как синглы. Наибольшего успеха достигла «Karma Police» (14-е место в чарте Billboard Modern Rock).

За выходом OK Computer последовал мировой тур «Against Demons». Тур лёг в основу документального фильма Meeting People Is Easy, снятого режиссёром Грантом Ги и рассказывающего об обратной стороне славы и успеха рок-группы.

Kid A, Amnesiac и смена стиля (1999—2001) 

После мирового турне 1997—1998 года Radiohead практически прекратили концертную деятельность. Единственное публичное выступление состоялось на концерте в Париже, организованном Международной амнистией в 1998 году. Кроме того Йорк и Джонни Гринвуд выступили на концерте в Амстердаме в поддержку освобождения Тибета, на котором была исполнена новая песня «». Позднее Йорк говорил, что в тот момент группа была близка к распаду, а он сам страдал от творческого кризиса и депрессии. В начале 1999 года началась работа над новым альбомом. Записи проходили в Париже, Копенгагене, Глостере и новой студии в Оксфорде, продюсером снова выступил Найджел Годрич. К апрелю 2000 года был готов Kid A, а также материал, позднее изданный на Amnesiac.

Kid A вышел в октябре 2000 года. На нём Radiohead в очередной раз много экспериментировали со звучанием, и в результате получился самый «электронный» на тот момент альбом группы. При записи в большом количестве использовались программирование, волны Мартено и разные нехарактерные для рок-музыки инструменты. Критики находили в Kid A влияние краутрока и джаза. Альбом дебютировал на первом месте в чартах многих стран и стал первым альбомом группы, попавшим на вершину Billboard 200. Лейбл Capitol Records до официального релиза выпустил альбом в Интернет для ознакомительного прослушивания, откуда он незапланированно попал в различные файлообменные сети, в том числе в Napster, где распространялся бесплатно. Radiohead не стали выпускать синглы в поддержку Kid A, однако песни «Optimistic» и «Idioteque» попали в ротацию на радио, а серия специально снятых коротких видеороликов демонстрировалась на музыкальных каналах и в Интернете. Коммерческий успех экспериментального Kid A, песни с которого не выходили на синглах, не выпускались как видеоклипы и звучали на радио в ограниченном количестве, казался ещё более неожиданным из-за преждевременной утечки в Napster. В статье «Napster вывел новый альбом Radiohead на первое место?» () журналист Ричард Мента предположил, что именно массовое распространение Kid A через Интернет, которое по всей логике должно было привести к снижению продаж, сыграло решающую роль в коммерческом успехе, став своеобразной заменой традиционным способам «раскрутки» альбома: скачав альбом бесплатно, фанаты захотели приобрести его в магазинах. В 2001 году Kid A, как и предыдущий альбом OK Computer, был номинирован на «Грэмми» как «Альбом года» и победил в номинации «Лучший альтернативный альбом». Несмотря на это некоторые критики крайне негативно восприняли смену звучания, назвав альбом «коммерческой предсмертной запиской» (). Сам Йорк отрицал, что Radiohead стали экспериментировать со звучанием, чтобы их считали «элитарной» группой:

Мы не пытаемся быть тяжёлыми для понимания… На самом деле мы пытаемся общаться [со слушателями], но в какой-то момент мы по всей видимости начинаем отталкивать слишком многих… Мы не делаем ничего радикального.

Во время промотура в поддержку Kid A участники группы находились под впечатлением от книги No Logo канадской журналистки и активистки антиглобалистского движения Наоми Клейн. Во время турне Radiohead свели к минимуму рекламную кампанию и выступали на небольших площадках.

В июне 2001 года вышел следующий альбом, Amnesiac, записанный одновременно с Kid A в схожем стиле. При этом музыканты настаивали, что Amnesiac не был составлен из вторичного материала, а являлся самостоятельным произведением. Amnesiac также добился коммерческого успеха, дебютировал на первом месте в британском чарте и на втором месте в американском Billboard 200, был также номинирован на «Грэмми» в категории «» и Mercury Prize. В начале июля Radiohead организовали фестиваль в Южном Парке Оксфорда, на котором группа выступила перед 40 000 зрителей вместе с Supergrass, Sigur Rós и Беком. На этом концерте Radiohead впервые за несколько лет исполнили песню «Creep», которая долго не исполнялась вживую, так как эту песню Том Йорк считал «попсовой» и нехарактерной для звучания Radiohead. В поддержку Amnesiac впервые с 1998 года («No Surprises») были выпущены синглы «Pyramid Song» и «Knives Out». Песню «I Might Be Wrong» также планировалось выпустить на сингле, однако вместо сингла в ноябре того же года группа выпустила концертный мини-альбом I Might Be Wrong: Live Recordings, включавший восемь песен, записанных во время мирового турне.

11 июля 2001 года вышел эпизод мультипликационного сериала «Южный парк» «Скотт Тенорман должен умереть», в озвучивании которого в роли самих себя приняли участие все члены Radiohead.

Hail to the Thief и перерыв (2002—2004) 
Шестой альбом Hail to the Thief записывался с сентября 2002 года по февраль 2003 года, снова вместе с Найджелом Годричем, хотя некоторые новые песни Radiohead исполняли во время летнего турне по Португалии и Испании. Вышедший в июне 2003 года альбом в целом был встречен критиками положительно, хотя некоторые обозреватели отмечали, что на Hail to the Thief Radiohead впервые за долгое время не предложили слушателям ничего нового. Однако это не помешало альбому дебютировать на третьем месте в Billboard 200, получить платиновый статус в Великобритании и номинацию на «Грэмми» за «Лучший альтернативный альбом». Песня «» заняла четвёртое место в британском чарте и номинировалась на «Грэмми» как «Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой».

Radiohead обвиняли в том, что название Hail to the Thief () намекало на скандальные президентские выборы в США 2000 года, результат которых был определён после пересчёта голосов. Сам Йорк отвергал обвинения в политизированности альбома и заявлял, что эту фразу он услышал в радиопрограмме на Радио 4, посвященной Джону Куинси Адамсу (Адамса избрала президентом Палата представителей после того, как он проиграл прямые выборы), и она ему очень понравилась.

Последовало мировое турне, в ходе которого Radiohead выступили в качестве хедлайнеров на фестивале в Гластонбери. После тура группа ушла в творческий отпуск. Radiohead выпустили шесть альбомов, которые были предусмотрены контрактом с Capitol Records, и большую часть 2004 года музыканты отдыхали с семьями.

In Rainbows (2005—2009) 
Radiohead начали работу над седьмым альбомом в феврале 2005 года. В сентябре была записана песня «I Want None of This» для благотворительного сборника . Альбом продавался через Интернет, и песня Radiohead была наиболее часто скачиваемым треком. На сингле трек не выходил. В начале 2006 года Radiohead провели небольшой тур по Великобритании и исполняли на концертах несколько новых песен. В середине 2006 года Йорк выпустил сольный альбом The Eraser.

На тот момент Radiohead не имели контракта с каким-либо лейблом. Незадолго до начала работы над альбомом Йорк сказал в интервью Time:

Мне нравятся люди в нашей звукозаписывающей компании, но наступает время, когда ты спрашиваешь себя, зачем она нам нужна. И ещё нам наверное доставит кое-какое извращенное удовольствие сказать «Да пошли вы!» этой загнивающей модели ведения бизнеса.

В течение тура, проходившего в 2006 году, Radiohead отыграли на различных концертах в Европе и Северной Америке 13 новых песен. В конце года они вернулись в Англию и вместе с Годричем начали записывать альбом. 10 октября 2007 года альбом In Rainbows был выложен в Интернет в формате MP3, причем покупатели сами определяли цену, за которую они скачивали альбом. Поступок Radiohead некоторые обозреватели назвали «революцией в музыкальной индустрии». При этом существуют противоречивые данные о доходах от интернет-распространения In Rainbows. По словам менеджера Radiohead Брайса Эджа, средняя цена за скачивание составила 4 фунта, в то же время по данным Reuters, шестеро из десяти скачавших альбом не заплатили ничего, а остальные заплатили в среднем по 2,9 фунта. Сам Йорк говорил, что доход от скачивания In Rainbows превзошёл доход от скачивания всех предыдущих альбомов Radiohead вместе взятых. В октябре 2008 года компания Warner Chappell, которая осуществляла мониторинг скачивания In Rainbows, объявила, что виртуальная версия альбома принесла больше доходов, чем продажи Hail to the Thief, а официально распространявшийся бокс-сет (альбом плюс бонус-диск) был продан в количестве 100 000 копий.

В конце года In Rainbows был издан на XL Recordings в Великобритании, а в январе — на  в США. По обе стороны Атлантики In Rainbows возглавил национальные хит-парады (интернет-версия не попала в чарты, поскольку в чартах учитываются только продажи дисков), в том числе дебютировал на первом месте в британском чарте и неделю спустя возглавил Billboard 200. 14 января 2008 года состоялся релиз первого сингла «Jigsaw Falling into Place». Второй сингл «Nude» вышел 31 марта. 2 июня EMI издали сборник лучших песен , на который вошли песни с альбомов, записанных до In Rainbows. Это связано с тем, что сборник вышел на лейбле Parlophone Records и поэтому включает только песни с альбомов, вышедших на этом лейбле. На вторую половину года намечен мировой тур.

В новогоднюю ночь 31 декабря 2007 года прошла онлайн-презентация In Rainbows. Radiohead исполнили песни с нового альбома в ходе концерта, получившего название Scotch Mist, который одновременно транслировался на сайте radiohead.tv  и кабельном телеканале . Тур в поддержку In Rainbows начался в мае 2008 года в США, продолжился в Европе и затем снова в США. В октябре музыканты отыграли в Японии.

22 мая 2008 года группа стала лауреатом престижной музыкальной премии Ivor Novello-2008 в номинации «Лучший альбом года» за альбом In Rainbows. Летом 2008 года появилось сообщение, что Radiohead напишут эмбиентный саундтрек к фильму «Удушье» (по одноимённому роману Чака Паланика), но позднее оно было опровергнуто, в результате в фильме прозвучала только песня «Reckoner» с In Rainbows. В феврале 2009 года Radiohead за In Rainbows получили свою третью премию «Грэмми» за «Лучший альтернативный альбом». В первой половине 2009 года Radiohead дали серию концертов в Латинской Америке вместе с Kraftwerk.

The King of Limbs (2009—2012) 
В мае 2009 года Radiohead вместе с Годричем начали работу над восьмым альбомом. В августе группа опубликовала две песни, записанные в ходе сессии. Композиция «Harry Patch (In Memory Of)» была посвящена памяти британского долгожителя и последнего ветерана Первой мировой войны Гарри Пэтча. Вторая песня получила название «These Are My Twisted Words» и была выложена для свободного скачивания.

В январе 2010 года Radiohead отыграли в Лос-Анджелесе благотворительный концерт в поддержку союза Oxfam, выручка от которого была направлена на борьбу с последствиями разрушительного землетрясения на Гаити. В декабре группа поклонников смонтировала видео концерта из записей, выложенных на YouTube. Фильм получил поддержку Radiohead и Oxfam, а со страницы с записью была сделана ссылка на страницу для пожертвований на сайте Oxfam. В сентябре 2010 года другая группа фанатов издала DVD с концертом Radiohead в Праге, записанным в августе 2009 года. После появления записи музыканты предоставили её авторам звуковую дорожку в высоком качестве. 30 августа Фил Селуэй выпустил сольный альбом Familial.

14 февраля 2011 года группа анонсировала выпуск альбома The King of Limbs. Музыканты отказались от схемы свободной оплаты, опробованной с In Rainbows. С 19 февраля 2011 года альбом можно было купить в электронном формате, в марте вышел альбом на физических носителях (компакт-диск и виниловая пластинка), в мае — специальное издание. Две песни, не вошедшие в альбом, 16 апреля вышли как сингл «Supercollider / The Butcher». В британских чартах The King of Limbs дебютировал на седьмом месте с 33 469 проданными копиями за первую неделю. В США альбом на физических носителях дебютировал в чарте Billboard на 6 месте с 69 000 проданными копиями. В 2012 году продажи альбома в США оценивались в 307 000 копий, то есть The King of Limbs стал первым альбомом, не получившим в Штатах золотого статуса. Но продажи цифрового релиза на сайте менеджмент группы оценивал в дополнительные 300—400 тыс. копий.

Альбом был неоднозначно воспринят критиками. Рецензент BBC Майк Дайвер назвал его «ещё одним великолепным альбомом самой неизменно великой британской группы» и сравнил его музыку с классическими медленными песнями Radiohead («Street Spirit» и «Motion Picture Soundtrack»). Дмитрий Николаев (Rolling Stone) отметил, что альбом поражает «своей радикальной, почти чудовищной неамбициозностью» и больше всего похож на сборник би-сайдов. На 54-й церемонии вручения премий «Грэмми» Radiohead получили пять номинаций: за «Лучший альтернативный альбом», «Лучшая рок-песня», «Лучшее рок-исполнение, «Лучшее музыкальное видео» (все три — за песню «Lotus Flower») и за «», но победили только в последней из них. В сентябре 2011 года Radiohead выпустили сборник ремиксов на песни с The King of Limbs, названный TKOL RMX 1234567.

На фестивале в Гластонбери 2011 года Radiohead отыграли «секретный» концерт, исполнив песни с нового альбома. В сентябре группа дала два концерта в Нью-Йорке. В 2012 году музыканты отправились в длительный тур. В нём к постоянному составу группы присоединился ударник Клайв Димер, участник джазовой группы Get the Blessing и концертного состава Portishead. 16 июня 2012 года в Торонто во время монтажа временной сцены перед концертом, завершающим североамериканскую часть тура, обрушилась часть крыши. Техник группы Скотт Джонсон получил смертельные травмы, ещё один человек получил серьёзные повреждения. Из-за трагедии Radiohead отменили выступление в Торонто и часть летних европейских концертов. Европейский тур был возобновлён в июле в Ниме (Франция).

A Moon Shaped Pool (2013 год — настоящее время) 
В начале 2013 года Radiohead провели тур по Северной Америке. Затем группа взяла паузу, а Том Йорк в феврале 2013 года выпустил дебютный альбом своего сайд-проекта Atoms for Peace Amok. Колин Гринвуд говорил о планах начать работу над новым альбомом Radiohead в конце лета 2013 года.

В феврале 2014 года Radiohead выпустили приложение под названием Polyfauna для устройств Apple и Android. В игру вошли семплы из восьмого альбома группы The King of Limbs. В первую неделю выпуска игра была признана приложением недели в магазине App Store, a также по версии San Francisco Chronicle. Осенью вышли вторые сольные альбомы Тома Йорка (Tomorrow's Modern Boxes) и Фила Селуэя ().

Radiohead начали работу над девятым альбомом осенью 2014 года. В начале следующего года музыканты работали в студии La Fabrique в Сен-Реми-де-Прованс во Франции. На рождество 2015 года музыканты опубликовали для свободного скачивания песню «», которую им первоначально заказали для фильма «007: Спектр», но в итоге не включили в саундтрек. 3 мая 2016 года группа выпустила сингл «Burn the Witch» и клип в технике кукольной мультипликации, вдохновлённый фильмом «Плетёный человек». 6 мая вышел клип на второй сингл «Daydreaming», снятый Полом Томасом Андерсоном. 8 мая состоялся цифровой релиз альбома A Moon Shaped Pool; на физических носителях альбом был издан 17 июня на XL Recordings. В альбом вошли песни, которые Radiohead уже исполняли ранее; «рекордсменом» стала «True Love Waits», известная с 1990-х и до этого выходившая только на концертном издании I Might Be Wrong: Live Recordings в 2001 году; на A Moon Shaped Pool она переработана в фортепианную балладу. A Moon Shaped Pool был номинирован на Mercury Prize и «Грэмми» за «Лучший альтернативный альбом», а «Burn the Witch» — на «Грэмми» за «Лучшая рок-песня».

Летом 2016 года Radiohead провели тур. В 2017 году они проводят ещё один тур, включающий хэдлайнерские выступления на Коачелле в апреле и Гластонбери в июне. Тур включает и первый с 2000 года концерт в Израиле, что стало причиной публичного обращения к группе 23 апреля 2017 года более 50 знаменитых сторонников движения за экономический и культурный бойкот Израиля «Бойкот, изоляция и санкции» (BDS), включая Роджера Уотерса и Тёрстона Мура, которые призывали отменить концерт. Йорк прокомментировал это журналу Rolling Stone: «Это всё очень расстраивает. Огромное количество людей не согласны с BDS, включая нас. <…> Предполагать, что мы либо дезинформированы, либо настолько умственно неполноценны, что не можем принимать решения самостоятельно, — это полное неуважение. Я посчитал это крайней степенью покровительственного отношения».

2 мая 2017 года группа анонсировала сборник-переиздание OK Computer OKNOTOK 1997 2017 в честь двадцатилетия альбома OK Computer, который будет содержать переиздания старых треков и бонусный диск, содержащий ранее не издававшиеся композиции «», «» и «». 2 июня вышел клип на композицию «I Promise», а 22 июня на «Man of War». Цифровая версия альбома вышла 23 июня 2017 года.

В 2017 году Radiohead были номинированы в Зал славы рок-н-ролла в первый год, когда стали соответствовать критериям включения (прошло двадцать пять лет с выхода первой записи группы). Год спустя они снова вошли в число номинантов и по результатов голосования были включены в Зал славы. На церемонии принятия новых членов Radiohead представил Дэвид Бирн, песня которого дала название группе. На церемонии присутствовали только Селуэй и О’Брайен, а Йорк публично заявлял, что ему это непонятно и неинтересно.

5 ноября 2021 года альбомы Kid A и Amnesiac были переизданы под одной обложкой как Kid A Mnesia.

Участники 

 Том Йорк — вокал, гитара, клавишные
 Джонни Гринвуд — гитара, клавишные, прочие инструменты
 Эд О’Брайен — гитара, бэк-вокал
 Колин Гринвуд — бас-гитара, клавишные
 Фил Селуэй — ударные, перкуссия

Ведущий гитарист Джонни Гринвуд имеет классическое музыкальное образование и, кроме гитары, играет на многих инструментах, а также является автором многих аранжировок. Лидером группы с момента основания был Том Йорк, который также является автором всех текстов; в одном из интервью он заявил: «Мы работаем как ООН, и я — Америка» (). Тем не менее в написании музыки все члены группы принимают равное участие. Поэтому в качестве автора музыки на всех альбомах указан не кто-либо из музыкантов, а группа Radiohead.

Во время записи Kid A и Amnesiac музыканты постоянно менялись инструментами. Так, Йорк играл на бас-гитаре (в частности на «The National Anthem») и клавишных, а бас-гитарист Колин Гринвуд занимался семплированием.

Стиль, влияние 
Ранние Radiohead складывались под влиянием альтернативных рок-групп 80-х: Pixies, R.E.M., Sonic Youth, The Smiths, Joy Division, Siouxsie and the Banshees, Magazine, U2. Говоря об OK Computer, музыканты упоминали Эннио Морриконе, Майлза Дэвиса и Кшиштофа Пендерецкого, а последовавшие два альбома были вдохновлены музыкой Aphex Twin и Autechre.

Альбомы Radiohead середины девяностых (The Bends и OK Computer) сильно повлияли на британскую рок-музыку рубежа тысячелетий. Во второй половине 1990-х Radiohead были единственной британской рок-группой, сумевшей добиться популярности и на американском рынке. Автор About.com Майкл Киф относит Radiohead 1990-х к брит-попу и считает OK Computer одним из наиболее ярких альбомов жанра. Американский рок-критик Джон Парелес напротив считает, что Radiohead играли брит-поп в начале карьеры, но оставили его позади и продолжили развиваться. Джеральд Марзорати из The New York Times Magazine назвал Radiohead ключевой группой момента смены вех в рок-музыке, когда гитарная музыка уступила сцену электронной.

Сходство с Radiohead находили в музыке Coldplay, Travis, Muse, Snow Patrol, Keane и других современных британских рок-групп. Однако к тому моменту, как эта волна набрала популярность, стиль самих Radiohead сильно изменился: на Kid A и Amnesiac Radiohead экспериментировали с различными жанрами в диапазоне от электронной музыки до джаза. Когда в одном из интервью музыкантам был задан вопрос: «Что вы думаете по поводу того, что группы вроде Travis, Coldplay и Muse добиваются успеха с точно таким же звучанием, как у ваших записей 1997 года?», Том Йорк ответил: «Удачи с Kid A!».

Кроме этого, Radiohead уже оказали огромное влияние на музыкальную индустрию. В 2001 году альбом Kid A стал коммерчески успешным, несмотря на отсутствие синглов, минимальную рекламную кампанию и утечку альбома в Napster. В 2007 году альбом In Rainbows был выложен в сеть для свободного скачивания и вышел на диске только через несколько месяцев. Журнал Time назвал In Rainbows «возможно, самым важным релизом в современной истории музыкальной индустрии» () и предрёк, что успешные и самостоятельные исполнители, которым не нужна раскрутка своих альбомов, в ближайшем будущем откажутся от услуг лейблов. При этом Radiohead не стали первыми исполнителями, начавшими распространять музыку через свой сайт. Значение этого поступка состоит в том, что от услуг лейбла отказалась одна из самых значительных групп современности. Спустя несколько дней после заявления Radiohead о размещении In Rainbows в свободном доступе об аналогичных планах объявили Oasis, Jamiroquai, Мадонна и Трент Резнор.

Долговременное сотрудничество 
Продюсер Найджел Годрич впервые работал с Radiohead над двумя песнями с EP My Iron Lung (1994), а начиная с OK Computer он продюсировал все альбомы. Его иногда называют шестым членом группы так же, как Джорджа Мартина называли пятым членом The Beatles. Шестым членом группы называют и художника Стэнли Донвуда, который оформил все альбомы, начиная с EP My Iron Lung. Донвуд познакомился с Йорком в художественной школе в Эксетерe, и с тех пор они часто работают вместе. В 2001 году Стэнли Донвуд получил «Грэмми» в номинации «» за специальное подарочное издание Amnesiac. Многие работы Донвуд создал совместно с анонимным автором, который использует псевдоним Dr. Tchock. Считается, что под этим псевдонимом скрывается сам Йорк. Донвуд не раскрывает имени соавтора: «Я не имею права [этого] говорить. Я дал обещание». Кроме того, Донвуд является автором логотипа Radiohead, дизайнером официального сайта Radiohead и сувенирной продукции группы.

Дискография 

 Pablo Honey (1993)
 The Bends (1995)
 OK Computer (1997)
 Kid A (2000)
 Amnesiac (2001)
 Hail to the Thief (2003)
 In Rainbows (2007)
 The King of Limbs (2011)
 A Moon Shaped Pool (2016)

Награды и номинации 

Radiohead получили три премии «Грэмми» за «Лучший альтернативный альбом» OK Computer, Kid A и In Rainbows. Каждый из этих альбомов также номинировался на «Грэмми» за «Альбом года». В общей сложности Radiohead восемнадцать раз номинировались на «Грэмми», восемь раз на BRIT Awards и четыре — на Mercury Prize.

В 2017 году в честь группы был назван новый для науки вид муравьёв Sericomyrmex radioheadi.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Radiohead 
 RHDiscog.com — дискография Radiohead
 Radiohead FAQ — неофициальный FAQ

 
Группы альтернативного рока Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Победители MTV Video Music Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Квинтеты
Исполнители XL Recordings
Исполнители Parlophone Records
Исполнители Capitol Records
Группы арт-рока
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Лауреаты премии NME Awards
Рок-группы Великобритании
Члены Зала славы рок-н-ролла